

Подольськ — місто, окружний центр, Московська область
 Подольськ — село, Бакчарський район, Томська область
 Подольськ — село, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Подольськ — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Подільськ (значення)